La saison 2021-2022 de l'Union sportive Orléans Loiret football, club de football français, voit le club évoluer en National pour la  fois de son histoire.

Équipe professionnelle

Tableau des transferts

Effectif professionnel actuel 
Le tableau suivant dresse la liste des joueurs composant l'effectif du club pour la saison 2021-2022.

!colspan=8 style="background: #FFFFFF" align=center| Défenseurs

!colspan=8 style="background: #FFFFFF" align=center| Milieux

!colspan=8 style="background: #FFFFFF" align=center| Attaquants

</center>

Le tableau suivant liste les joueurs de l'équipe première en prêts pour la saison 2021-2022.

Résumé de la saison

Matchs amicaux

Championnat de National

Matchs allers

Matchs retours

Classement

Affluences par journée

Coupe de France

Notes et références 

Saison de l'Union sportive Orléans Loiret football
Orleans
Orleans